Lista zawodników z Australii występujących w lidze żużlowej w Polsce.
Uwaga! Niektórzy z zawodników mimo podpisanych umów nie wystąpili w żadnym oficjalnym meczu ligowym swoich drużyn. Żużlowcy domyślnie posegregowani są alfabetyczne.

Uwagi

Linki zewnętrzne 

Australijczycy
Strony przeglądowe – sport